Central Europe Pipeline System, nom en anglais du Réseau Centre-Europe des pipelines de l'Otan ;
 Centre for European Policy Studies, un think tank européen basé à Bruxelles ;
 Comité économique des produits de santé, un organisme en France.